Acrodontium — рід грибів родини Teratosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 1972 року.

Класифікація 
До роду Acrodontium відносять 17 видів:

Примітки

Джерела 
 Hoog, G.S. de. 1972. The genera Beauveria, Isaria, Tritirachium and Acrodontium gen. nov. Studies in Mycology. 1:1-41 - P.23

Роди грибів